Oberpostdirektion Hamburg steht für:

 Alte Oberpostdirektion (Hamburg) in Hamburg-Neustadt
 Oberpostdirektion (City Nord) in der City Nord in Hamburg-Winterhude